ЦСКА, абревиатура от Централен спортен клуб на армията може да се отнася за:

 ОСК ЦСКА (София), българска спортна организация
 ПФК ЦСКА (София), български футболен отбор
 ВК ЦСКА (София), български волейболен отбор
 БК ЦСКА (София), български баскетболен отбор
 ХК ЦСКА (София), български хокеен отбор
 ПФК ЦСКА (Москва), руски футболен отбор
 ПВК ЦСКА (Москва), руски волейболен отбор
 ПБК ЦСКА (Москва), руски баскетболен отбор
 ХК ЦСКА (Москва), руски хокеен отбор
 МФК ЦСКА (Москва), руски отбор по футбол на малки врати
 ФК Алианс-ЦСКА (Москва), руски аматьорски футболен отбор
 ФК ЦСКА (Киев), украински футболен отбор
 ЦСКА (Ереван), арменски футболен отбор
 ФК ЦСКА (Душанбе), таджикистански, футболен отбор
 ФК ЦСКА-Рапид (Кишинев), молдовски футболен отбор
 ФК Болат-ЦСКА (Темиртау), казахстански футболен отбор
 Стяуа (Букурещ), румънски футболен отбор в миналото известен преди като ЦСКА
 Легия (Варшава), полски футболен отбор в миналото известен като ЦВКС Варшава
 Партизан (Белград), сръбски футболен отбор в миналото известен като ЦДЮА Партизан
 Дукла (Прага), чешки футболен отбор в миналото известен като УДА Прага
 АШФ Форвертс, източногермански футболен отбор

Вижте също 
 СКА (пояснение)